S, S., , $ oder s steht für:

In der (deutschen) Sprache:
 S
 Fugen-s zur Verbindung von Wörtern
 Genitiv-s als Indikator des Genitivs
 Langes s („ſ“)
 Kennzeichnung des Plurals
 Schluss-s
 Scharfes s („ß“), Großes Eszett („ẞ“)

 Auch in anderen Sprachen dient es zur Kennzeichnung grammatischer Funktionen

Biologie:
 S, Einbuchstabencode für die Aminosäure Serin

Chemie:
 S, Zeichen chemischen Elements Schwefel (Sulfur)
 S, einen Stereodeskriptor zur Unterscheidung konfigurationsisomerer Verbindungen
 S, Formelsymbol für die Entropie

Elektrotechnik:
 S, veraltete Bezeichnung für den zweiten Außenleiter
 S, alternatives Formelzeichen für die elektrische Stromdichte (um Verwechslungen mit der Magnetische Polarisation J zu vermeiden)

Geografie:
 S, die Himmelsrichtung Süden

Einheiten:
 S, Einheitensymbol für das Siemens, die Einheit des elektrischen Leitwerts
 S, SI-Einheit für Symbol(e); siehe auch Baud; z. B. KS/s für die Transponderübertragung von Satellitenreceivern
 s, Einheitensymbol für die Sekunde, die Einheit der Zeit
 s, oft für die empirische Standardabweichung

Physik:
 S, Spinquantenzahl der Atomhülle
 S, Formelsymbol für die Entropie
 S, Einheitensymbol für den Sedimentationskoeffizienten (auch: Svedberg-Einheit)
 S, Formelsymbol für die Strangeness
 , Zeichen für den Poynting-Vektor

Mathematik:
 S, häufig Formelzeichen für eine Oberfläche (lat. superficies), insbesondere für die Kugeloberfläche (Sphäre)
 s, Formelzeichen für die Bogenlänge
 s, Formelsymbol für die Spezifische Entropie
 s, Spinquantenzahl eines Teilchens
 s, Formelzeichen für den Weg (Physik) (lat.: spatium)
 , Formelzeichen für die 16-dimensionale Algebra der Sedenionen

Astronomie:
 für Saturn in der astronomischen Nomenklatur

Kfz-Kennzeichen:
 international: Schweden
 Belgien: Mopeds (Scooter)
 Deutschland: kreisfreie Stadt Stuttgart
 Georgien: Bolnissi
 Großbritannien: Schottland
 Kasachstan: Gebiet Pawlodar
 Kirgisistan: Gebiet Tschüi
 (arabisch: ﺹ) Libanon: Süd-Libanon
 Mazedonien: nicht-diplomatisches Personal bei einer Diplomatischen Vertretung
 Österreich: Salzburg (Stadt) und (auslaufend:) Land Salzburg
 Philippinen: Behörden
 Polen: Woiwodschaft Schlesien
 Slowakei: Sportfahrzeuge (weißes Kennzeichen mit blauer Schrift: letzter Buchstabe)
 Spanien:
 Vorläufige Zulassung
 Santander (Kantabrien) (auslaufend)
 Tschechien: Středočeský kraj (Praha), Mittelböhmische Region

Unterscheidungszeichen auf Wasser-Kleinfahrzeugen:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stuttgart
 Österreich: Landeshauptmann von Salzburg, siehe Liste der Buchstaben der Zulassungsbehörden für nationale amtliche Kennzeichen für Kleinfahrzeuge

Luftfahrt:
 Sommerzeit
 Süd bzw. südlich oder südliche Breite
 im internationalen Buchstabieralphabet wird S mit Sierra bezeichnet
 Abkürzung für Anti-Submarine, Flugzeuge die zur U-Boot-Bekämpfung benutzt werden, siehe U-Jagd oder Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte
 Bolchowitinow S

Verkehrswesen:
 Abkürzung für S-Bahn
 In Österreich: Schnellstraße
 In Sachsen: Staatsstraße

Währungszeichen:
 S, ehemalige Währung Österreichischer Schilling
 , (Cifrão) das Symbol verschiedener Escudo-Währungen. Es ist ein S mit zwei senkrechten Strichen. Das Zeichen wird auch als allographische Variante des Dollarzeichens verwendet:
 $, Dollar; ohne weitere Auszeichnung meist für den US-Dollar
 $, Peso
 s, Kenia-Schilling
 s, ehemalige britische Währung Schilling

Numismatik (Münzkunde):
 Zeichen für Sangerhausen auf Fürstengroschen
 Reims auf französischen Münzen von 1679 bis 1772
 Privatmünzstätte Sadhora des Freiherrn von Gartenberg von 1771 bis 1774
 San Francisco von 1854 bis 1955, auch auf dort von 1942 bis 1944 geprägten Münzen für die Niederlande, Curacao und die Fidschi-Inseln
 Santiago de Chile als S mit einem kleinen aufgesetzten o seit 1743
 gräflich Mansfeld’sche Münzstätte Schraplau seit dem 16. Jahrhundert
 Schwabach auf Münzen des fränkischen Kreises
 Segovia auf spanischen Münzen bis zum 16. Jahrhundert
 Sevilla seit dem 16. Jahrhundert
 Smolník auf österreichisch-ungarischen Münzen
 Solothurn auf Münzen der Helvetischen Republik von 1798 bis 1803
 Stockholm im 15. und 16. Jahrhundert
 Stuttgart im 17. Jahrhundert
 Sydney auf britischen Sovereigns von 1871 bis 1931
 Troyes auf französischen Münzen von 1540 bis 1698 (zeitweise mit Krone)
 Studerer, Johann Gotthelf, Münzmeisterzeichen der Münzstätte Dresden (1812–1832) – siehe Tabelle
 Kippermünzstätte Sangerhausen
 Kippermünzstätte Schleusingen

Sonstiges:
 Nenngröße S ist eine nicht mehr produzierte Spurweite für Modelleisenbahnen, siehe auch Maßstäbe der Modelleisenbahn
 S, Abkürzung für die kleinste internationale Konfektionsgröße
 S, Kool Savas nutzt oftmals in Liedern die Abkürzung S für Savas
 S, Album der Funeral-Doom-Band Mesmur
 S, bei Lkws das Zeichen für schadstoffarme Kraftfahrzeuge
 S, Abkürzung für Safety, eine Position im American und Canadian Football
 S, Abkürzung für Save, statistische Erfassung beim Baseball
 S, Abkürzung für ein Seminar
 S, in römischen Inschriften Abkürzung für Sextus, salutem, sanctus, sive, senatus, signavit, signum
 S, S (Programmiersprache) eine Statistik-Programmiersprache
 S, in der Volkswirtschaftslehre für die gesamtwirtschaftliche Ersparnis
 S, beim Schach bezeichnet in der Notation einen Springer
 S., Abkürzung für Sankt, die Heiligenbezeichnung
 S., Abkürzung für Seite(n) bzw. die Seitennummer
 S, die  Sheffield (als einzelner Anfangsbuchstabe einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 S, Summer, (sommerliches warmes Meerwasser), Tiefgangmarke an Schiffen
 s., Abkürzung für siehe
 in der esoterischen oder mythologischen Bedeutung als Symbol für die Schlange
 in der Musik das Searle-Verzeichnis der Werke von Franz Liszt
 Ѕ (kleingeschrieben ѕ, IPA-Aussprache ʣ) ist – trotz identischen Aussehens – kein lateinisches S, sondern ein Buchstabe der mazedonischen Variante des kyrillischen Alphabetes

S. ist der Namensbestandteil folgender Personen:
 Bruno S. (1932–2010), deutscher Straßenmusikant und Schauspieler
 Franz S. (1930–2017), österreichischer Mörder
 Irene S. (* 1962), österreichische Sängerin, Schauspielerin und Kabarettistin
 René Marc S. (* 1980), deutsch-malaysischer islamistischer Aktivist
 Robin S. (* 1962), US-amerikanische Popsängerin
 Svend Otto S. (1916–1996), dänischer Illustrator und Autor
 Tina S. (* 1999), französische Musikerin
 Tuba S. (* 1981), deutsche Serienmörderin

Siehe auch:
 Es
 Ess
 Eß
 Baureihe S

Abkürzung